Дебальцево — топоним

Украина 
 Дебальцево — село, Васильковский район, Днепропетровская область.
 Дебальцево — город, Донецкая область.
 Дебальцево — одноимённая железнодорожная станция в городе Дебальцево.